Austria:
 Stadl-Paura – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land
 Stadl-Predlitz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Murau

Osoby:
 Josef von Stadl – austriacki architekt
 Peter von Stadl – austriacki architekt

Zobacz też:
 Stadel